Lipovica est un toponyme qui peut désigner :
 Lipovica, une forêt de Serbie située dans le district de Belgrade ;
 Lipovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
 Lipovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lebane, district de Jablanica ;
 Lipovica, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
 Lipovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica ;
 Lipovicë/Lipovica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjilan/Gnjilane, district de Gjilan/Gnjilane (selon le Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (selon la Serbie) ;
 Lipovicë/Lipovica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie) ;
 Lipovica/Lipovicë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.